Eurymen är ett släkte av fiskar. Eurymen ingår i familjen paddulkar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddulkar
Eurymen